Die Prva Liga RS 2012/13 war die insgesamt 18. Saison der Republika Srpska und die elfte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 11. August 2012 und endete am 1. Juni 2013.

Meister wurde Aufsteiger FK Mladost Velika Obarska.

Modus 
Am 17. Juli 2012 kündigte der FK Crvena Zemlja, im Vorjahr Fünfter, seinen Verzicht auf die Teilnahme wegen finanzieller Schwierigkeiten an. Als Ersatz nahm der FK Ljubić Prnjavor, Vierter der Druga Liga West teil. Aufgestiegen waren der FK Mladost Velika Obarska und FK Borac Šamac. Aus der Premijer Liga kam als Absteiger der FK Kozara Gradiška hinzu.

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2013/14 auf. Der Tabellenletzte stieg direkt in die drittklassige Druga Liga ab, der Vorletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der 13. spielte gegen den Sieger der Play-offs aus der Druga Liga. Die Spiele fanden am 26. und 29. Juni 2013 statt.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com

2012
Fußballsaison 2012/13